Mecenas, przyjaciel cesarza Oktawiana
 mecenas (prawnik)
 mecenas sztuki
 Mecenas (imię greckie).